Artikel kan syfta på
 Artikel (grammatik) ‒ ett formord eller ett suffix som anger substantivets bestämdhet till genus, numerus och kasus
 Tidningsartikel ‒ ett reportage i exempelvis en tidning eller tidskrift
 Artikel ‒ ett dokument som beskriver resultaten av teknisk eller vetenskaplig forskning, se vetenskaplig rapport
 Artikel ‒ ett dokument som beskriver resultaten av teknisk eller vetenskaplig forskning, se teknisk rapport
 Artikel 7-förfarande – ett förfarande inom Europeiska unionen
 Artikel 58 (Ryska SFSR:s brottsbalk) – den del i den sovjetiska lagen som rörde folkets fiender
 Artikelsök – en referensdatabas för svenska tidnings- och tidskriftsartiklar

Se även
 Gods (produkt)
 Stycke
 Paragraf